Segelbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Segelbådan, del av Stenskäret (Rönnskären, Malax), Österbotten, 
 Segelbådan, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar